Australinina är ett släkte av tvåvingar. Australinina ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lövflugor
Australinina